Иосса () — фамилия немецкого происхождения.

Известные носители:
 
 Иосса, Андрей Николаевич (1850—1907) — архитектор Санкт-Петербургского учебного округа и Горного института.
 Иосса, Григорий Андреевич (1804—1874) — русский горный инженер и металлург.

Династия горных инженеров 
ИОССЫ — династия горных инженеров немецкого происхождения.
 Основатель династии, ГАБРИЭЛЬ ИОССА (ИОТЦ), гессен-дармштадтский подданный, служил на Урале, куда он был, вероятно, приглашён в числе других немецких мастеров по указу Екатерины II в 1783 году.
 Его сын, АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ИОССА (1777 — не ранее 1829) после окончания Горного училища (1798) служил на Урале, был управителем Богословского завода (1815). В горной службе были четыре сына А. Г. Иоссы.
 ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ ИОССА — профессор ГКК.
 АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ ИОССА — гл. начальник Уральских заводов.
 НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ ИОССА (1815—1887) после окончания ИКГИ (1838) служил на Колывано-Воскресенских (Алтайских) заводах, с 1848 г.был управляющим механической частью на Санкт-Петербургском монетном дворе, действительный статский советник (1874). Был женат на дочери горного инженера И. К. Мёллера, Софье Ивановне (см. Мёллер В. И.).
 Их сын, АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ИОССА (1850—1907) — известный архитектор.
 ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ ИОССА (1827 — не ранее 1881) учился в Институте корпуса горных инженеров до 1847 года, служил в Нерчинских заводах, был управляющим Шилкинским геологическим округом (1859), с 1864 по 1872 год — на Урале (управляющий Сергинскими и Уфалейскими заводами), с 1878 года — в Горном департаменте.
 Его внук — известный геолог, директор Геолкома Д. И. Мушкетов. В горной службе были сыновья Александра Андреевича Иоссы.
 АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИОССА — металлург, пом. гл. начальника Уральских заводов. НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИОССА — профессор Геологического института, директор Горного департамента.
 ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИОССА (1848 — не ранее 1917) после окончания Горного института (1874) служил в качестве горного инженера в Области Войска Донского, некоторое время — на частных каменноугольных разработках, с 1892 года причислен к ГК, член РГО. Горным инженером был также сын Александра Александровича Иоссы:
 ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИОССА (1884 — не ранее 1930), окончивший Горный институт в 1909 году и служивший в Петрограде на Невском судостроительном и механическом заводах.

См. также